Karkulka může být :

 karkule (moravsky též gargula), ženský čepec uzavřené formy uvazovaný pod krkem, užívaný zhruba od počátku 16. století do 19. století, z latinského caracalla (ženský nebo dětský čepec)
 Červená karkulka – fiktivní postava z pohádky O Červené Karkulce – holčička s červeným čepcem
 Karkulka (skupina) – hudební skupina
 slangové železničářské pojmenování pro motorové lokomotivy řad 725 a 726 vyráběné slovenským podnikem Turčianske strojárne Martin
 Karkulka a červený balónek – loutková divadelní hra 
 Karkulka (divadlo) – název některých divadelních souborů
 neoficiální přezdívka vzniklá jako akronym pro Karlínský kulturní kabaret